Манася́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Манасян, Вазген Игнатович (род. 1958) — советский футболист.
 Манасян, Гарник Хачатурович (1930—2008) — армянский советский строитель. Герой Социалистического Труда.
 Манасян, Исак Маркосович (1917—1974) — Герой Советского Союза.
 Манасян, Кетрин (род. 1977) — армянская актриса.
 Манасян, Мигран Азатович (род. 1989) — армянский футболист.
 Манасян, Нарек (род. 1996) — армянский боксёр.
 Манасян, Самвел Месропович (1907—1979) — советский и армянский скульптор, педагог.